Черняев, Анатолий:
 Черняев, Анатолий Алексеевич (1939—2022) — советский и российский экономист, академик РАСХН, заслуженный деятель науки РФ (2001).
 Черняев, Анатолий Владимирович — российский философ. Назначен директором Института философии РАН, но не вступил в должность.
 Черняев, Анатолий Сергеевич (1921—2017) — советский и российский политический деятель.
 Черняев, Анатолий Тимофеевич (род. 1942) — советский и российский спортивный деятель, заслуженный тренер России.